L'edizione 1962 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.

Capocannoniere del torneo fu Leif Skiöld (Djurgårdens IF), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 IFK Norrköping campione di Svezia 1962.
 IFK Malmö e Högadals IS retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1962
Campionato svedese di calcio